Brugman ist der Familienname folgender Personen:
 Alyssa Brugman (* 1974), australische Schriftstellerin
 Gastón Brugman (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Hans Brugman (* 1945), niederländischer Vielseitigkeitsreiter
 Johannes Brugman (~1400–1473), niederländischer Franziskaner

 Mathias Brugman (1811–1868), puerto-ricanischer Aufständischer
 Til Brugman (1888–1958), niederländische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Brugmans
 Brugmann
 Brügman
 Brügmann
 Bruggmann